Bajkał – jezioro w Rosji
 Bajkał – zalew w Kamieńcu Wrocławskim na rzece Odrze
 Bajkał – wieś białoruska
 Bajkał – wieś rosyjska
 Bajkał – wieś rosyjska
 Bajkał – wahadłowiec
 Bajkał – napój
 Bajkał – marka broni strzeleckiej produkowanej przez Iżewskij Miechaniczeskij Zawod